Линдсей Максвелл (; род. , Пауилл Ривер) — канадская актриса.

Биография 
Линдсей Максвелл родилась 10 сентября 1981 года в Пауилл Ривер, Британская Колумбия, Канада. Её родители Рена и Пэт — владельцы парикмахерского салона, в котором Линдсей работала некоторое время.

В 2000 году она дебютировала на телевидении с эпизодической ролью в сериале «Семь дней». Снималась в рекламе «McDonald’s» и «Nintendo». Получила известность благодаря ролям в фильмах «Эффект бабочки 2» и «Ядовитый плющ: Тайное общество».

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 
 Официальный сайт Линдсей Максвелл
 Профиль актрисы на сайте tv.com
 

Актрисы телевидения Канады